

Капустино — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Капустино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область

ru:Капустино